Vučilčevo je naselje u općini Dubravica, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,57 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 151 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji